La ragazza di Boemia (The Bohemian Girl) – film del 1922 diretto da Harley Knoles
 La ragazza di Boemia (The Bohemian Girl) – film del 1936 diretto da James W. Horne, Hal Roach e Charley Rogers